Бре́нда Сонг (; род. 27 марта 1988 года, , Калифорния, США) — американская актриса, продюсер и фотомодель.

Биография 

Родилась в Кармайкле в азиатской семье. Её отец — хмонг, а мать — тайка. Когда Бренде было шесть лет, переехала с матерью в Лос-Анджелес.

Личная жизнь 
С мая 2011 года Бренда находилась в отношениях с музыкантом Трэйсом Сайрусом. 23 августа 2011 года было сообщено, что пара ожидает появление своего первенца. 14 сентября 2011 года мать Бренды, Мэй Сонг, опровергла информацию о том, что её дочь беременна. В июне 2012 года пара рассталась, но в январе 2013 года они восстановили свои отношения. В марте 2014 года пара вновь рассталась.

С июля 2017 года встречается с актёром Маколеем Калкиным. 5 апреля 2021 года у пары родился сын Дакота Сонг Калкин. Сонг и Калкин назвали сына Дакотой в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году.

Фильмография

Компьютерные игры 
 2022 —The Quarry— Кейтлин.

Награды 
Лауреат премий «Молодой актёр» (2001), «Молодой Голливуд» (2006), «Phoenix Film Critics Society» (2010), «Palm Springs International Film Festival» (2011) и «Hollywood Awards» (2011).

Примечания

Ссылки 

 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы озвучивания США
Дети-модели США